Bogomolow oder Bogomolov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Fjodorowitsch Bogomolow (1913–2009), russischer Raumfahrtpionier
 Alex Bogomolov junior (* 1983), russisch-US-amerikanischer Tennisspieler
 Dmitri Wassiljewitsch Bogomolow (1890–1938), sowjetischer Diplomat
 Dmitri Witaljewitsch Bogomolow (* 1976), russisch-portugiesischer Schauspieler
 Fjodor Alexejewitsch Bogomolow (* 1946), russischer Mathematiker
 Oleg Timofejewitsch Bogomolow (1927–2015), sowjetischer Ökonom
 Wladimir Ossipowitsch Bogomolow (1926–2003), russischer Schriftsteller